Кавцидий (Caucidius) е име на:

 Луций Мумий Нигер Квинт Валерий Вегет Северин Кавцидий Тертул, суфектконсул 112 г.
 Публий Вигелий Рай Плаврий Сатурнин Атилий Брадуан Кавцидий Тертул, управител на провинция Долна Мизия 169-170 г.
 Марк Атилий Метилий Брадуа Кавцидий Тертул Бас, проконсул на провинция Африка; син на Марк Атилий Метилий Брадуа (консул 108 г.)

Жени:

 Кавцидия